«Крылья Советов-III» — российский футбольный клуб из Москвы.

«Крылья Советов-III» являлась третьей командой в клубе «Крылья Советов» (Москва).

В 1951 году команда вышла в финал Кубка Москвы, а в 1955 году выиграла кубок, за что получила право участвовать в Кубке СССР 1955 года.

За удачные выступления в чемпионате Москвы команда была допущена к выступлению в классе «Б».

В 1968 году команда распущена: часть игроков перешла в главную команду, а часть в «Союз» (Москва).

Достижения 
 Чемпионат СССР по футболу (класс «Б»)
 победитель зонального этапа: 1968
 Чемпионат Москвы по футболу
 Серебряный призёр: 1967
 Бронзовый призёр (2): 1966, 1968
 Кубок Москвы по футболу
 Победитель (2): 1955, 1963
 Финалист: 1951

Выступления в первенствах

Главные тренеры 
 1964—1967 — Тимаков, Олег Михайлович
 1968 — Гринин, Алексей Григорьевич

Примечания

Ссылки 
 
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Москвы